Гельфман — фамилия. Известные носители:
 Гельфман, Геся Мировна (1855—1882) — русская революционерка, агент Исполнительного комитета «Народной воли», одна из первомартовцев.
 Гельфман, Израиль (Исруэл; 1886—1935) — аргентинский еврейский прозаик, журналист и редактор.
 Гельфман, Эмануила Григорьевна (род. 1948) — доктор педагогических наук, профессор.